Alen Pamić – calciatore croato
 Igor Pamić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Manuel Pamić – calciatore croato
 Zvonko Pamić – calciatore croato